

Зем'янськи Врбовок — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Козі Врбовок — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Чабрадські Врбовок — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.
 Врбовок — річка, права притока річки Літава, протікає в окрузі Крупіна.